Mârșa ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mârșa (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu
 Mârșa (Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu